Маленькая колдунья:
 «Маленькая колдунья» — приключенческая сказочная повесть немецкого писателя Отфрида Пройслера.
 «Маленькая колдунья» — советский диафильм 1977 года по одноимённой повести.
 «Маленькая колдунья» — мультфильм 1991 года режиссёра Геннадия Сокольского по одноимённой сказочной повести.